Сигізмунд Кердей — хорунжий львівський, син Грицька Кердея
 Сигізмунд Кердей — красноставський і теребовлянський староста, син Грицька Кердейовича

Див. також 
 Кирдії

Кирдійовичі